Opowieść podręcznej – powieść
 Opowieść podręcznej (film)
 Opowieść podręcznej (serial telewizyjny)